Михаи́л Андриа́нов:
 Андрианов, Михаил Васильевич (1937―2005) ― советский российский пианист и музыкальный педагог.
 Андрианов, Михаил Степанович (1917—1991) — советский партийный деятель, член ВКП(б) и КПСС, председатель Алтайского крайисполкома, депутат Верховного Совета РСФСР VI созыва.